Este anexo contém uma lista de Produto Interno Bruto (PIB) nominal municipal do Brasil. A lista é ocupada pelos maiores municípios do Brasil em relação ao produto interno bruto nominal a preços correntes e participações percentuais relativa e acumulada em 2011, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Maiores economias 

A cidade mais rica do Brasil é São Paulo, seguida do Rio de Janeiro e de Brasília, todas com PIB superior a R$ 100 bilhões. Todos os demais municípios brasileiros têm PIB inferior a 100 bilhões de reais. Guarulhos, com mais de R$ 43 bilhões, é a cidade não capital mais rica do Brasil. No Nordeste, Fortaleza se mantém como a cidade com maior PIB, embora Recife seja a região metropolitana mais rica em PIB PPC, e Salvador a região metropolitana mais rica em PIB nominal. No Centro-Oeste, Goiânia retornou à lista dos 20 maiores PIBs do país, juntando-se à cidade de Brasília. Manaus se mantém como o município mais rico do Região Norte, e a cidade paraense de Parauapebas ultrapassou a capital do seu estado, Belém, tornando-se o segundo maior PIB do Norte brasileiro. E na Região Sul, Curitiba segue como o município com maior PIB, embora Porto Alegre seja a região metropolitana mais rica, tanto em PIB PPC quanto em PIB nominal.

20 maiores 
Abaixo a relação dos 20 maiores PIBs municipais.

Até o 100º lugar

Restantes (acima de R$ 1 bilhão)

Galeria

Ver também 
 Lista de municípios do Brasil por PIB (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2012)
 Lista de capitais do Brasil por PIB
 Lista de municípios do Brasil por PIB per capita
 Lista dos municípios brasileiros com maior PIB agropecuário
 Lista das regiões metropolitanas do Brasil por PIB nominal
 Lista das regiões metropolitanas das Américas por PIB PPC
 Lista de estados do Brasil por PIB
 Lista de estados do Brasil por PIB per capita
 Lista de municípios do Brasil
 Lista de municípios do Brasil por unidade da Federação

Ligações externas 
 Produto interno bruto dos municípios 2011 - Publicação completa do IBGE